Байзаков:
 Байзаков, Иса (1900—1946) — казахский народный акын.
 Байзаков, Ботай (1922—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Байзаков, Сабит Байзакович (род. 1940) — советский и казахстанский экономист.
 Байзаков, Уальхан (1933—2001) — Герой Социалистического Труда.